Municípios do Brasil
 Araguanã (Maranhão)
 Araguanã (Tocantins)

Desambiguações de topônimos